In München bestanden nacheinander drei Klöster des Franziskanerordens:
 Angerkloster (1221–1284, dann Klarissen bis 1804, seit 1843 Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau)
 St.-Antonius-von-Padua-Kloster (1284–1802, dann abgerissen) 
 Kloster St. Anna (seit 1827)